

Населені пункти та їхні частини
 Лясовиці — село в гміні Шцинава Любінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Лясовиці — село в гміні Руя Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Лясовиці — село в гміні Єдльня-Летнісько Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Лясовиці — село в гміні Отмухув Ниського повіту Опольського воєводства
 Лясовиці — частина міста Тарновські Гури в Тарноґурському повіті Сілезького воєводства
 Лясовиці — частина села Козлиці в гміні Згожелець Зґожелецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Лясовиці — осада в гміні Мілич Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства

Примітки